Вайлер-Зиммерберг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Швабия. Входит в состав района Линдау-Бодензее. Население составляет 6508 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 31,30 км². Официальный код — 09 7 76 129.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт www.weiler-simmerberg.de

Города Баварии